Code Blue (2011) - film uit 2011
 Code blue (Icehouse) - album van Icehouse